Gneisdecke steht für folgende tektonische Deckeneinheiten im Massif Central, Frankreich:

 Obere Gneisdecke
 Untere Gneisdecke